Коджа́к () — караимская фамилия.

Носители фамилии 
 Коджак, Азарий Юфудович (1907—1983) — российский художник-график.
 Коджак, Дауд Тахайсо (?—2016) — иорданский политический деятель.
 Коджак, Джордж (1910—1996) — американский пловец.
 Коджак, Еремей Давидович (1894—1960) — поручик Крымского конного полка, член Русского общевоинского союза.
 Коджак, Илья Бабакаевич (1897—1967) — литератор, философ, выпускник Лазаревского института восточных языков.
  (род. 1981) — немецкий футболист; тренер.
 Коджак, Михаил Бабакаевич (1897—1986) — архитектор, почётный консул в Харбине до 1951 года.

 Голомшток, Игорь Наумович (при рождении Коджак; 1929—2017) — советский и британский историк мирового искусства.

Другое 
 «Коджак» — американский телевизионный сериал 1973—1978 годов.